Dieser Artikel beinhaltet den Fußballverein Real Madrid betreffende Rekorde und Chroniken, die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im Hauptartikel dargestellt werden können.

Rekorde

Rekordspieler

Rekordtorschützen 
Einsätze werden in Klammern dargestellt.

Mannschaftsrekorde

Siege und Niederlagen

Tore und Punkte

Serien

Einzelrekorde

Übersicht

Hattrick-Torschützen

Liga-Heimtorschützen

Liga-Auswärtstorschützen

Chroniken

Trikot

Trikotausrüster und Trikotsponsor

Spieler

Trainer 

Stand: 11. Februar 2023

Mannschaftskapitäne 
Nachfolgend aufgeführt sind alle Mannschaftskapitäne seit dem Spanischen Bürgerkrieg.

Präsidenten 

Stand: Saisonende 2018/19

Ehrenpräsidenten

Siehe auch 
 Real Madrid
 Liste von Spielern von Real Madrid

Fußnoten 

Real Madrid
Madrid